Gadka bezeichnet geographische Objekte in Polen:
 Gadka, ein Dorf in der Gemeinde Mirzec in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Gadka, ein Dorf in der Gemeinde Piątek in der Woiwodschaft Łódź
 Gadka, ein Dorf in der Gemeinde Kołbiel in der Woiwodschaft Masowien

 Gadka, ein Bach zum Ner (Fluss)